{{Infobox football league season
| competition                = Liga a IV-a
| season                     = 2012–2013
| logo                       = 
| size                       = 
| winners                    =  
| promoted                   = 
| relegated                  = 
| league topscorer           = 
| prevseason                 = 2011-2012
| nextseason                 = 2013-2014}}
Liga a IV-a 2012–2013 a fost cel de-al 71-lea sezon al Ligii a IV-a, al patrulea nivel al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Echipele campioane ale fiecărei asociații județene joacă un meci de baraj pentru promovarea în Liga a III-a.

 Baraj promovare Liga a III-a 

Meciurile sunt programate pentru a fi jucate ziua de 19 Iunie 2013.

|-

|}

Clasamente Liga a IV-a
 Alba 

 Arad 

Argeș 

 Bacău 

Baraj retrogradare 
Echipa de pe locul 17 din Liga a IV-a s-a confruntat cu echipa de pe locul 2 din Liga a V-a Bacău. Meciul s-a jucat pe 30 iunie 2013.

|}

 Bihor 

 Bistrița-Năsăud 

 Botoșani 

Baraj retrogradare 
Echipele de pe locurile 14 și 15 din Liga a IV-a s-au confruntat cu echipele de pe locul 2 din cele două serii din Liga a V-a Botoșani.

 Brașov 

 Brăila 

 București 
Seria 1

Seria 2

Play-off 
Grupa 1
Toate meciurile s-au disputat pe Stadionul Rocar din București pe 24, 27 și 29 Mai 2013.

Grupa 2
Toate meciurile s-au disputat pe Stadionul Romprim din București pe 23, 25 și 28 Mai 2013.

Semifinale 

FinalaFC Chitila a câștigat Liga a IV-a București 2012–2013 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Buzău 
Seria I

Seria II

Seria III

Play-off 
Sferturi

Semifinale

Finala
Finala campionatului s-a disputat pe 9 iunie 2013 pe stadionul Stadionul Gloria din Buzău.Voința Lanurile a câștigat Liga a IV-a Buzău 2012–2013 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Caraș-Severin 

 Călărași 

Baraj retrogradare 
Echipele de pe locurile 13 și 14 din Liga a IV-a se confruntă cu echipele de pe locul 2 din cele două serii ale Ligii a V-a Călărași.

 Cluj 

 Constanța 
Seria Est

Seria Vest

Play-off 
Echipele au început play-out-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regulat și au jucat doar împotriva echipelor din cealaltǎ serie.

 Play-out 
Echipele au început play-out-ul cu toate recordurile realizate în sezonul regulat și au jucat doar împotriva echipelor din cealaltǎ serie.

 Covasna 

 Dâmbovița 

 Dolj 

Play-off 
Rezultatele dintre echipele calificate s-au menținut în play-off-ul campionatului.

 Galați 

 Giurgiu 

Play-off 
Nova Force Giurgiu și Avântul Florești nu și-au plătit datoriile față de AJF Giurgiu și, drept urmare, nu au fost programate să joace în semifinale. În aceste condiții, finala s-a disputat pe 12 iunie 2013, pe Stadionul Orășenesc din Mihăilești, între FC Bolintin Malu Spart și Spicul Izvoru.
FinalaFC Bolintin Malu Spart a câștigat Liga a IV-a Giurgiu și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Gorj 

 Harghita 

 Hunedoara 

 Ialomița 

 Iași 

 Ilfov 

Play-off 
Play-off-ul campionatului a avut loc într-un singur turneu fiecare cu fiecare între cele mai bune patru echipe ale sezonului regulat. În funcție de locul ocupat în sezonul regular, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

 Maramureș 
Seria Nord

Seria Sud

Finala campionatului 
Finala campionatului s-a jucat pe 12 iunie 2013 pe Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare.FCM Baia Mare a câștigat Liga a IV-a Maramureș și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Mehedinți 

 Mureș 

 Neamț 

Play-off 
Play-off-ul campionatului s-a disputat într-un singur tur între cele mai bune patru echipe ale sezonului regular.  În funcție de locul ocupat în sezonul regular, echipele au început play-off-ul cu următoarele puncte: locul 1 – 3 puncte, locul 2 – 2 puncte, locul 3 – 1 punct, locul 4 – 0 puncte.

 Olt 

 Prahova 

 Satu Mare 
Seria A

 Seria B

Finala campionatului 
Finala campionatului s-a jucat pe 8 Iunie 2013 pe Stadionul Olimpia din Satu Mare.Someșul Cărășeu a câștigat Liga a IV-a Satu Mare 2012–2013 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a. Sălaj 

 Sibiu 

 Suceava  

 Teleorman 

 Timiș 

 Tulcea 

 Vaslui 

Play-off 

 Vâlcea 
Seria Nord 

Seria Sud

Play-off 
Semifinale

Finala Hidroelectra Râmnicu Vâlcea a câștigat Liga a IV-a Vâlcea 2012–2013 și s-a calificat pentru barajul de promovare în Liga a III-a.''

Vrancea 
Seria Nord

Seria Sud

Play-off 
Echipele au început play-off-ul cu puncte bonus în funcție de locul ocupat în sezonul regulat: locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 4 puncte, locul 7 – 2 puncte, locul 8 – 0 puncte. S-a jucat opt etape, doar cu adversari din cealaltă grupă a sezonului regulat.

Play-out 
Echipele au început play-out-ul cu puncte bonus în funcție de locul ocupat în sezonul regulat: locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 4 puncte, locul 7 – 2 puncte, locul 8 – 0 puncte. S-a jucat opt etape, doar cu adversari din cealaltă grupă a sezonului regulat.

Vezi și 
 Liga I 2012-2013
 Liga a II-a 2012-2013
 Liga a III-a 2012-2013

Referințe

Legături externe 
 FRF
 
2012-2013